Sponeck steht für:

 Sponeck, anderer Name für das Kastell Sasbach-Jechtingen im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Burg Sponeck, Burgruine im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Grafen von Sponeck, schlesisch-württembergisches Geschlecht

Sponeck ist der Familienname folgender Personen:

 Hans von Sponeck (1888–1944), deutscher Generalleutnant
 Hans-Christof von Sponeck (* 1939), deutscher Diplomat, Jurist und Autor

 Theodor von Sponeck (Karl Anton Theodor von Sponeck; 1896–1982), deutscher Generalleutnant